La cubista scomparsa è un libro per ragazzi del 2001 scritto da Paola Mordiglia per Walt Disney Italia. Il libro fa parte della collana Disney Avventura.

Trama 

Durante una festa di compleanno nel Black Runner, il locale più frequentato di Topolinia, un black-out oscura improvvisamente la sala da ballo.

Quando però la luce ritorna, la cubista che ballava, Martina, è sparita nel nulla. Qualcuno crede che abbia solo fatto una breve pausa, ma Topolino non è convinto di quello che dicono gli altri.

Quindi Topolino chiederà di indagare da Rebecca, migliore amica e ammiratrice di Martina, e nello stesso tempo anche invidiosa del suo successo al black runner ma anche per la sua bellezza

Il giallo si chiuderà con la scoperta di tre colpevoli: Anna la guardarobiera del Black Runner, Nick suo complice e il ragazzo di Martina

Tema del libro 
Il libro riporta anche alcuni aspetti degli adolescenti di oggi:
 Pantaloni a vita bassa, ombelico scoperto, critiche sul proprio fisico (per le ragazze).
 Tatuaggi, scooter e discoteca (per i ragazzi).
 E, per entrambi i sessi, la solita voglia di rock 'n' roll, far sesso e drogarsi.

Edizioni 
 

Romanzi per ragazzi